Натуральне число 38
 38 рік до нашої ери
 38 рік нашої ери
 38 століття до нашої ери
 38 століття нашої ери